NYC 22, 2012 – amerykański serial telewizyjny nadawany przez stację CBS od 15 kwietnia do 11 sierpnia 2012 roku.  W Polsce dostępny jest na nSeriale od 23 czerwca 2012 roku. Stworzony przez Richarda Price`a. Serial 13 maja 2012 został zawieszony po wyemitowaniu 4 odcinków, podczas wakacji w 2012 roku (od 7 lipca do 11 sierpnia) stacja CBS wyemitowała jednak wyprodukowane wcześniej odcinki (od 5 do 13).

Opis fabuły 
Serial przedstawia historię sześciorga policjantów nowicjuszy New York City Police Department, którzy patrolują ulice Manhattanu.

Obsada 
 Adam Goldberg jako oficer Ray "Lazarus" Harper, były reporter gazety, który ma piętnastoletnią córkę Ruby Harper.
 Leelee Sobieski jako oficer Jennifer "White House" Perry, weteran wojny w Iraku.
 Stark Sands jako oficer Kenny McLaren, syn inspektora zastępcy NYPD. 
 Judy Marte jako oficer Tonya Sanchez
 Harold House Moore jako oficer Jayson "Jackpot" Toney, były gracz NBA.
 Felix Solis jako sierżant Terry Howard, detektyw w wydziale zwalczania przestępczości.
 Tom Reed jako oficer Ahmad Khan, afgański imigrant.
 Terry Kinney jako sierżant Daniel "Yoda" Dean

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale dramatyczne
Seriale telewizyjne emitowane od 2012
Seriale telewizyjne zakończone w 2012
Programy telewizji CBS
Seriale wytwórni CBS Television Studios